Campionatul Balcanic de Atletism din 2014 s-a desfășurat între 26 și 27 iulie 2014 pe Stadionul Nicolae Dobrin din Pitești, România.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 
  67th Balkan Senior Championships 2014 Pitesti ROU la Asociația Balcanică a Federațiilor de Atletism
  2014 Balkan Athletics Championship la athleticspodium.com

2014 în sport
Campionatul Balcanic de Atletism
Competiții sportive internaționale găzduite de România
Sport în Pitești